Jüdischer Friedhof Bad Camberg steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Bad Camberg)
 Neuer jüdischer Friedhof (Bad Camberg)